Аргинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Аргинское сельское поселение — входит в Серышевский район, Амурская область
 Аргинское сельское поселение — входит в Атюрьевский район, Мордовия